Ру́стик (от  —  «деревенский»;  от  — деревня; «простой», «грубый», «неотёсанный»):

Ру́стик — способ облицовки зданий, то же, что и Рустика.
Ру́стик — вертикальная линия по бокам филенчатой двери, отграничивающая вертикальные планки рамы дверного полотна от горизонтальных планок.
Русти́к Парижский — пресвитер, раннехристианский святой, почитаемый как мученик.
Рустик Лионский — епископ Лиона, раннехристианский святой. 
Рустик Нарбоннский — епископ Нарбонны, раннехристианский святой. 
Рустик Римский — раннехристианский святой, почитаемый как мученик. 
Рустик Римлянин — латинский христианский писатель VI в.  
Рустик Клермонтский — епископ Клермона, раннехристианский святой.
Рустик Квинт Юний — философ-стоик, один из учитилей Марка Аврелия.